Ženská dvouhra Australian Open 2012 probíhala ve druhé polovině ledna 2012. Do singlové soutěže jubilejního 100. ročníku australského tenisového grandslamu hraného v Melbourne Parku nastoupilo sto dvacet osm hráček. Dvanáct z nich se probojovalo z tříkolového kvalifikačního turnaje. 

Obhájkyní titulu byla belgická světová čtrnáctka Kim Clijstersová, která ve vítězném čtvrtém kole odvrátila čtyři mečboly úřadující šampionce French Open Li Na. Ve čtvrtfinále pak vyřadila dánskou světovou jedničku Caroline Wozniackou. Před branami finále ovšem nestačila na Azarenkovou.

Caroline Wozniacká, Viktoria Azarenková a Petra Kvitová vstoupily do soutěže jako soupeřky o post světové jedničky na žebříčku WTA. K setrvání na jeho čele stačil Wozniacké postup do semifinále. Po triumfu se Azarenková poprvé v kariéře stala první hráčkou světa, jakožto dvacátá první jednička od zavedení klasifikace v roce 1975 a první z Běloruska. Kvitová se postupem do semifinále posunula na druhou příčku.

V úvodním kole vypadla úřadující šampionka US Open 2011 a pátá hráčka žebříčku Samantha Stosurová, když nestačila na padesátou devátou ženu klasifikace Soranu Cîrsteaovou z Rumunska. Premiérový start na grandslamu v patnácti letech prožila budoucí světová jednička Ashleigh Bartyová, figurující na 670. místě, která obdržela od organizátorů divokou kartu. V první fázi podlehla Gruzínce Anně Tatišviliové.

První grandslam pro Viktorii Azarenkovou 

Vítězkou se stala běloruská světová trojka Viktoria Azarenková, která ve finále zdolala o jednu příčku níže postavenou Rusku Marii Šarapovovou po hladkém průběhu 6–3 a 6–0. Vyrovnaný průběh trval pouze do stavu gemů 3–3 v úvodní sadě. Následně si šampionka připsala devět her v řadě, když celkově pětkrát vzala soupeřce podání. Azarenková zahrála 14 vítězných míčů na 12 nevynucených chyb, u Rusky tento poměr činil 14–30. 

Poprvé od Australian Open 2009 bylo grandslamové finále přímým soubojem o post světové jedničky, jíž se premiérově stala 22letá Běloruska. Azarenková tak získala první grandslamovou trofej. O dva roky starší Šarapovová prohrála po Wimbledonu 2011 druhé finalé majoru za sebou.  

Duel byl prezentován jako nejhlučnější tenisové finále v historii, když obě hráčky doprovázely údery hlasitými projevy.

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= C Wozniacká
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= A Rodionová
|RD1-score02-1=2
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=WC
|RD1-team03= A Bartyová
|RD1-score03-1=2
|RD1-score03-2=64
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= A Tatišviliová
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=77
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= P Parmentierová
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=5
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= A Kudrjavcevová
|RD1-score06-1=3
|RD1-score06-2=7
|RD1-score06-3=3

|RD1-seed07=
|RD1-team07= A Cornetová
|RD1-score07-1=7
|RD1-score07-2=0
|RD1-score07-3=3
|RD1-seed08=31
|RD1-team08= M Niculescuová
|RD1-score08-1=5
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=24
|RD1-team09= L Šafářová
|RD1-score09-1=2
|RD1-score09-2=4
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= C McHaleová
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=6
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=Q
|RD1-team11= I Pavlovicová
|RD1-score11-1=5
|RD1-score11-2=64
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= M Erakovičová
|RD1-score12-1=7
|RD1-score12-2=77
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=Q
|RD1-team13= K-č Čang
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= P Martičová
|RD1-score14-1=4
|RD1-score14-2=2
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=Q
|RD1-team15= L Robsonová
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=0
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=13
|RD1-team16= J Jankovičová
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= C Wozniacká
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=77
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= A Tatišviliová
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=64
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= P Parmentierová
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=1
|RD2-seed04=31
|RD2-team04= M Niculescuová
|RD2-score04-1=4
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=
|RD2-team05= C McHaleová
|RD2-score05-1=3
|RD2-score05-2=77
|RD2-score05-3=6
|RD2-seed06=
|RD2-team06= M Erakovičová
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=66
|RD2-score06-3=3

|RD2-seed07=Q
|RD2-team07= K-č Čang
|RD2-score07-1=4
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=13
|RD2-team08= J Jankovičová
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= C Wozniacká
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=31
|RD3-team02= M Niculescuová
|RD3-score02-1=2
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=
|RD3-team03= C McHaleová
|RD3-score03-1=2
|RD3-score03-2=0
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=13
|RD3-team04= J Jankovičová
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=1
|RD4-team01= C Wozniacká
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=7
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=13
|RD4-team02= J Jankovičová
|RD4-score02-1=0
|RD4-score02-2=5
|RD4-score02-3=
}}

 2. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

|RD1-seed01=11
|RD1-team01= K Clijstersová
|RD1-score01-1=7
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=Q
|RD1-team02= MJ Köhlerová
|RD1-score02-1=5
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= S Gaconová
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= E Baltachová
|RD1-score04-1=2
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= A Rusová
|RD1-score05-1=64
|RD1-score05-2=1
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= L Curenková
|RD1-score06-1=77
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= V Lepčenko
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=3
|RD1-score07-3=2
|RD1-seed08=20
|RD1-team08= D Hantuchová
|RD1-score08-1=4
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=26
|RD1-team09=

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

|RD1-seed01=7
|RD1-team01= V Zvonarevová
|RD1-score01-1=77
|RD1-score01-2=65
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= A Dulgheruová
|RD1-score02-1=64
|RD1-score02-2=77
|RD1-score02-3=3

|RD1-seed03=
|RD1-team03= J Rodinová
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=1
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= L Hradecká
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= J Makarovová
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=2
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= T Tanasugarnová
|RD1-score06-1=0
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=0

|RD1-seed07=
|RD1-team07= J Larssonová
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=25
|RD1-team08= K Kanepiová
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=17
|RD1-team09= D Cibulková
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= M Rybáriková
|RD1-score10-1=3
|RD1-score10-2=1
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= R Marinová
|RD1-score11-1=4
|RD1-score11-2=2
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= G Arnová
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= I Brémondová
|RD1-score13-1=0
|RD1-score13-2=4
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14=

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2012